Sentimentale Reise (engl. Sentimental Journey; russ. Сентиментальное путешествие) steht für:

 A Sentimental Journey Through France and Italy (Sentimentale Reise durch Frankreich und Italien von Mr. Yorick), Roman von Laurence Sterne
 Sentimentale Reise (Schklowski) (Sentimentalnoje puteschestwije), autobiographisches Werk von Wiktor Borissowitsch Schklowski
 Sentimentale Reise (Tokarewa) (Sentimentalnoje puteschestwije), Buch von Wiktorija Samuilowna Tokarewa
 Sentimentale Reise (Araki), ein Foto-Buch von Nobuyoshi Araki
 Sentimental Journey, das erste Studioalbum von Ringo Starr nach der Trennung der Beatles
 Sentimental Journey (Lied), ein Jazzstandard